Le nom Sésame peut faire référence à :
 sésame, une plante et sa graine, (dans ce cas le mot est étymologiquement dérivé du mot désignant la plante) ;
 sésame, un moyen infaillible pour atteindre un but ou une chose, en référence à la formule célèbre « Sésame, ouvre toi! » du conte Ali Baba et les quarante voleurs ;
 Communauté de communes Montélimar-Sésame, une communauté de communes centrée sur Montélimar, en France ;
 1, rue Sésame (Sesame Street, appelé au Québec Sésame), un programme de télévision éducatif franco-américain créé par Jim Henson ;
 SÉSAME, une bibliothèque numérique qui prête aux personnes handicapées « empêchées de lire », notamment des personnes déficientes visuelles, et disposant d'un fonds de  livres électroniques ;
 dans l'Éducation nationale en France, au collège, SESAME, sigle de Suivi Éducatif des SAnctions et des MÉrites, un groupe de travail chargé d'étudier de façon cohérente les problèmes de comportement des élèves et de récompenser ceux qui font montre d'un comportement vertueux ;
 Secure European System for Applications in a Multi-vendor Environment, l'équivalent européen du protocole de sécurité informatique Kerberos.

Sesame, sésame en anglais, peut faire référence à :
 Sesame Workshop, une organisation à but non lucratif destinée à la production de programme pour enfants ;
 Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East, dirigé par Herwig Schopper.

Autres 
 Sésame Autisme, association française consacrée à l'autisme ;
 Prix Sésame, un prix français de littérature jeunesse ;
 SESAME, une revue de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), en France ;
 programme SESAM-Vitale, un programme de dématérialisation des feuilles de soins pour l'assurance maladie en France.